L'oxycalciobetafite è un minerale del gruppo della betafite.

Morfologia

Origine e giacitura

Voci correlate 
 Yttrobetafite-(Y)

Collegamenti esterni 

Ossidi e idrossidi (minerali)